Castilla (provincie), een Peruaanse provincie;
Castilla (Sorsogon), een gemeente in de Filipijnse provincie Sorsogon op de Filipijnen.
Castilla (plant), een geslacht van drie soorten grote bomen uit de moerbeifamilie (Moraceae)